Это список лауреатов и номинантов на премию Гильдии сценаристов США в категории Лучший сценарий в эпизоде драматического сериала.

 † Эпизод получил премию «Эмми» за лучший сценарий драматического сериала
 * Эпизод был номинирован на премию «Эмми» за лучший сценарий драматического сериала

1990—1999

2000—2009

2010—

Примечания 

Премия Гильдии сценаристов США